Badanj je mjesto u Šibensko-kninskoj županiji.

Stanovništvo

Povijest 
Badanj se od 1991. do 1995. godine nalazio pod srpskom okupacijom, tj. bio je u sastavu SAO Krajine.

Upravna organizacija 
Upravnom organizacijom dijelom je Grada Drniša.

Promet 
Nalazi se sjeverno od državne ceste D33 i željezničke pruge Knin – Šibenik odnosno Knin – Split.

Naselja u sastavu Grada Drniša